Еле́на Генна́дьевна Соро́кина (род. 6 апреля 1940, Москва) — российская пианистка, музыковед-историк, профессор и заведующая кафедрой истории русской музыки Московской консерватории.

Доктор искусствоведения (1990). Проректор по научной и творческой работе (с 2001 г.), заведующая кафедрой истории русской музыки, профессор кафедры истории русской музыки, профессор кафедры камерного ансамбля и квартета Московской консерватории.

Организатор и первый президент (совместно с А. Г. Бахчиевым) Всесоюзной ассоциации фортепианных дуэтов (1989).

Член Союза композиторов СССР (1985) (с 1992 г. — Союза композиторов РФ). Академик Международной академии творчества. Член редакционного совета издательства «Музыка».

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1992). Награждена Почетными грамотами Совета министров СССР и Правительства РФ, Министерства культуры СССР и РФ, общества «Знание».

Биография 
1958: окончила с золотой медалью фортепианное и теоретическое отделения Центральной музыкальной школы (класс И. Р. Клячко).

1959—1967: преподавала в Центральной музыкальной школе.

1963: с отличием окончила теоретико-композиторский факультет (класс А. И. Кандинского) Московской консерватории, а в следующем году − фортепианный факультет (класс И. Р. Клячко). Продолжила обучение в аспирантуре на кафедре истории русской и советской музыки (руководитель А. И. Кандинский).

С 1965 г. по наст.вр. работает в Московской консерватории:
 1965—1978: преподаватель кафедры истории русской музыки,
 1965—1966: чтение лекций по методике преподавания музыкальной литературы и истории музыки в Московском Институте усовершенствования учителей
 1969—1978: преподаватель кафедры истории музыки народов СССР,
 1979—1984: доцент кафедры истории русской музыки,
 1984—1991: и. о. профессора кафедры истории русской музыки,
 1992—2011 — заведующая кафедрой истории русской музыки,
 2001—2008 — проректор по научной и творческой работе,
 с 1991 г. по наст.вр. — профессор кафедры истории русской музыки.

В 1968 г. совместно со своим мужем А. Г. Бахчиевым создала фортепианный дуэт, признанный «Золотым дуэтом России».

1977: защита кандидатской диссертации «Проблемы развития фортепианной сонаты в России» (Московская консерватория).

1989: одна из организаторов Всесоюзной ассоциации фортепианных дуэтов и (совместно с А. Г. Бахчиевым) первый её президент.

1990: защита докторской диссертации «Фортепианный дуэт. История жанра» (Московская консерватория).

Творчество

Дискография 
Дуэт с А. Г. Бахчиевым (фирма «Мелодия»):
 И. С. Бах, его семья, ученики. Фортепианные дуэты (2 пластинки).
 В. А. Моцарт. Полное собрание записей фортепианных дуэтов (3 пластинки).
 А. Дворжак. Славянские танцы ор. 46 и 72 (2002).
 Ф. Шуберт. Произведения для фортепиано в 4 руки (2003).
 «Музыка и живопись» (С. Бресген, Ш. Вереш, Б. Барток, с ансамблем солистов. Дирижёр Г. Рождественский) (2003).
 Фортепианные дуэты (Ф. Шуберт, Ф. Куперен, К. Дебюсси, Е. Подгайц, С. Рахманинов, Дж. Филд, Ш. Майер, М. Глинка, А. Дворжак, И. Брамс) (2003).
 Piano duet: romantic masterpieces. J. N. Hummel. R. Schumann. A. Rubinstein (2003).
 Музыка Франции (Ж. Бизе, М. Равель, Ж. Массне, Ф. Пуленк, Л. Дюрей, Ж. Оффенбах) (2004)
 Фортепианные дуэты (Б. Барток, В. Лютославский, Дж. Энеску)
 Музыка старой Вены (Э. Штраус, Й. Ланнер, А. Диабелли, Ф. Шуберт, И. Штраус, Э. Зауэр) (2004)

Библиография 
 Вторая симфония Н. Пейко // Из истории русской и советской музыки. Вып. 1. − М.: 1971.
 Фортепианные сонаты С. В. Рахманинова // Из истории русской и советской музыки. Вып. 2. − М.: 1976.
 Фортепианный дуэт. История жанра. − М.: Музыка, 1988. − 319 с − ISBN 5-7140-0120-6. (Содержание).
 Mozart und die russische Kultur des XIX. Jahrhunderts // Mozart: Aspekte des XIX. Jahrhunderts. [H. Jung]. − Mannheim, 1992.
 Немецкие композиторы. Фортепианные дуэты / Серия «Зарубежные музыканты в России». − М.: Дека-ВС, ГЦММК им. М. И. Глинки, 2005.

Примечания

Источники 
 Официальный сайт Александра Бахчиева и Елены Сорокиной
 Страничка о Е. Г. Сорокиной на сайте Московской консерватории.

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории